Ла Ојуела има више значења:

 Ла Ојуела (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ојуела (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику